Проже́кторная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Прожекторная улица — улица в городе Орле.
 Прожекторная улица — улица в Самаре.
 Прожекторная улица — улица в Санкт-Петербурге.